Mötteli oder Möttelin ist der Name folgender Familien und Personen:

 Mötteli (Familie), auch Möttelin und Mötteli(n) von Rappenstein, Patrizier- und Kaufmannsfamilie in Sankt Gallen und Ravensburg 
 Hans Mötteli (1897–1962), Schweizer Ökonom und Hochschullehrer
 Olga Mötteli (1886–1944), Thurgauer Naturforscherin, Poetin und Autorin
 Rudolf Mötteli († 1482), Schweizer Kaufmann, auch Rudolf Mötteli der Ältere